Port lotniczy Foggia
 Formula One Group
 Indeks czytelności FOG

Zobacz też 

 FOG Project